Демир Хисар или Демирхисар може да се отнася за:

 Демир Хисар, град в Северна Македония, бившето село Мургашево;
 Демир Хисар, област в Северна Македония;
 Демир Хисар, община в Северна Македония;
 Валовища, град в Гърция, чието турско име е Демир Хисар, а гръцко Сидирокастро.